Le tournoi de tennis de Floride est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Key Biscayne du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Floride
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Floride
Tennis aux États-Unis en 1986
Compétition de tennis à Key Biscayne
Sport en janvier 1986
Sport en février 1986